Гайн

 Гайн () — девятнадцатая буква арабского алфавита.
 Гайн, Антонин (1868—1949) — чехословацкий политик и общественный деятель, журналист и публицист.

См. также 
 Гайны